— 94-й император Японии, правивший с 3 марта 1301 по 10 сентября 1308 года. Имя — Кунихару.
Приставка «го-» означает «следующий», «преемник» (то есть «Нидзё II»)

Девизы правления 
Император правил под следующими девизами:
 Сёан (1299—1302)
 Кэнгэн (1302—1303)
 Кагэн (1303—1306)
 Токудзи (1306—1308)

Родословная 

Замечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы. Монашествующие принцы носили титул хосинно ().

Примечания

Литература

Ссылки 
 

 13